Гран-при Бахрейна 2022 года (официально ) — первый этап чемпионата мира «Формулы-1» в сезоне 2022. Прошёл 18—20 марта на Международном автодроме Бахрейна в пустыне Сахир. Это был 18-й Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1».

Победителем как квалификации, так и гонки стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Эта победа стала для него третьей в карьере и первой с Гран-при Италии 2019 года. На втором месте финишировал его напарник Карлос Сайнс (мл.). Тройку лидеров замкнул семикратный чемпион мира и пятикратный победитель Гран-при Бахрейна пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Джордж Расселл, присоединившийся к Мерседес в этом году, на четвёртом месте. На пятом месте Кевин Магнуссен из Хаас, вернувшийся в команду перед тестовыми заездами в Бахрейне. Гонщики команды «Ред Булл» Перес и действующий чемпион Ферстаппен всю гонку боролись за высокие позиции, но за несколько кругов до финиша сошли один за другим по техническим причинам.

В составе команды «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг заменил заболевшего Себастьяна Феттеля. Не имея гоночной практики, он смог в квалификации обойти напарника, но в гонке почти все время провел на последнем месте, где и финишировал.

Команда Ferrari на этом Гран-при одержала первую победу и первый дубль с Гран-при Сингапура 2019 года.

Свободные заезды 
Первую сессию в сезоне выиграл Пьер Гасли, показав время на три секунды хуже прошлогоднего, а во второй и третьей сессиях первенствовал действующий чемпион Ферстаппен. Леклер во всех трёх сессиях стал вторым, Сайнс в обеих пятничных сессиях оказался третьим, а в субботу третьим стал Перес. Лидеры прошлого сезона из «Мерседеса» оказались не столь быстры, показав времена не выше четвёртого.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +19 °C, трасса +26…24 °C

Квалификация прошла при преимуществе гонщиков «Феррари» и «Ред Булл». В первой части квалификации неожиданно высокий результат показал Боттас на относительно слабой «Альфа Ромео», став четвертым. Выбыли гонщики «Астон Мартин», Цунода, Латифи и Риккиардо, лучшим же стал Леклер.

Во второй части лучшим стал Ферстаппен, а выбыли оставшиеся гонщики «Макларена» и «Уильямса», а также Окон, Шумахер и Чжоу. Кевин Магнуссен смог показать седьмое время и впервые с 2019 года вывел «Хаас» в финальную часть квалификации.

В третьей части квалификации в первой попытке быстрейшим оказался Сайнс, опередив Леклера и Ферстаппена чуть более чем на половину десятой секунды. Во второй попытке быстрее оказался Леклер, завоевав в результате 10-й в карьере и 231-й для команды поул. Ферстаппен уступил ему чуть более одной десятой секунды. Второй ряд заняли вторые гонщики «Феррари» и «Ред Булл», а многократный чемпион прошлых лет Хэмилтон стал лишь пятым, компанию которому на третьем ряду стартового поля составил его бывший напарник Боттас. Магнуссен добился лучшего за два года результата для команды, став седьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл оказался только 9-м.

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:37,873
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +24…22 °C, трасса +29…27 °C

Старт гонки обошелся без аварий. Леклер сохранил лидерство, Ферстаппен и Сайнс также сохранили позиции. Перес потерял пару позиций но быстро отыгрался. Вплоть до 44-го круга статус-кво так и сохранялся: Ферстаппен пробовал атаковать за лидерство, но не преуспел — Леклер сохранил первую позицию даже во время первой волны пит-стопов, а уступал лидерство лишь на несколько кругов во время второй волны. На 45-м круге сошел Гасли, что вызвало появление автомобиля безопасности, но и это не привело к смене лидера — более того, позиции Ферстаппена всерьез атаковал Сайнс. Поначалу он тоже не преуспел, но на 54-м круге автомобиль Ферстаппена потерял мощность, был вынужден уступить позицию, а затем и вовсе сошел. На том же круге проблемы возникли и у Переса — как выяснилось позже, оба «Ред Булла» поразила одна и та же проблема с топливным насосом. В результате «Феррари» достался «дубль» (финиш на 1 и 2 местах), а на третье место поднялся Хэмилтон, до того проводивший бессобытийную гонку на пятой позиции. Четвертым финишировал Расселл, отличное пятое место занял Магнуссен, после безочкового предыдущего сезона принеся в копилку команды сразу 10 очков. Также очки заработали Цунода, оба гонщика «Альпин» (Окон 7-й, Алонсо 9-й) и оба гонщика «Альфы Ромео» — Боттас стал 6-м, а Чжоу в первой же своей гонке стал 10-м. «Макларены» же остались без очков, финишировав 14-м и 15-м.

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Шарль Леклер ( Ferrari) — 1:34,570, поставлен на 51 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 
За счет своей победы с быстрейшим кругом Леклер оказался и лидером чемпионата с преимуществом в 8 очков. «Феррари» и «Мерседес» за счет двойных очковых финишей вырвались вперед, заработав почти впятеро и втрое больше очков соответственно, чем лучшая из оставшихся команд.

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 Официальный сайт Гран-при
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2022 году
Март 2022 года
2022 год в Бахрейне